Благоє (, ):
 Благоє Видинич
 Благоє Берса